Plaats in Indonesië
 Pagerejo (Kertek), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Pagerejo (Ngadirojo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java